Plusieurs villes ou communes possèdent une avenue ou une rue Stijn Streuvels :

Rue Stijn Streuvels à Bruxelles
 Rue Stijn Streuvels à Renaix
 Avenue Stijn Streuvels à Wemmel
 Stijn Streuvelsstraat à Anzegem
 Stijn Streuvelsstraat à Bruges
 Stijn Streuvelsstraat à Oostkamp
 Stijn Streuvelsstraat à Westerlo
 Stijn Streuvelsstraat à Waregem
 Stijn Streuvelsstraat à Deerlijk

Streuvels Stijn Rue